Condado de Marinette
Marinette (Wisconsin)
Marinette (loá)

Desambiguações de topônimos